Жабицы — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области, входит в состав Савинского сельского поселения.

Деревня расположена на правобережье реки Мста, в 13 км к северо-востоку от деревни Новоселицы. Неподалёку, к югу от Жабиц, расположена деревня Бараниха, к востоку,  деревня Любитово, а на противоположном — левом берегу Мсты деревни: Чурилово и Полосы.

История 
После упразднения Новгородской губернии деревня относилась к Бараниховскому сельсовету.

До весны 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённого Новоселицкого сельского поселения.

Транспорт 
В деревню есть автомобильная дорога. Есть прямое беспересадочное автобусное сообщение (маршрут № 127) с областным центром — Великим Новгородом.

Улицы 
 Никольская
 Песчаный (переулок)

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района